1D, 1-D oder 1 D steht für:

1. Dimension oder eindimensional:
 eine mathematische Dimension, eindimensional, siehe 1D

sowie:
 Astra 1D, ein Fernsehsatellit der SES Global
 Chevrolet 1D, Seriennummer eines Automobils von Chevrolet
 Hispasat 1D, ein Fernsehsatellit des spanischen Satellitenbetreibers Hispasat
 One Direction, britisch-irische Boygroup

Siehe auch:
 2D (Begriffsklärung)
 3D (Begriffsklärung)
 4D (Begriffsklärung)
 5D

1D